Лариса Нейланд і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Нейланд - з Елізабет Смайлі, а Новотна - з Аранчею Санчес Вікаріо.

Новотна і Санчес Вікаріо у чвертьфіналі перемогли Нейланд і Смайлі.

Новотна і Санчес Вікаріо програли в півфіналі Патті Фендік і Мередіт Макґрат.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі Фендік і Макґрат з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі шістнадцять сіяних пар.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton Championships 1994 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Lipton Championships, жінки, парний розряд